Pedro de Osma puede hacer referencia a:
Pedro de Bourges, Obispo de Osma, conocido como San Pedro de Osma.
Pedro Martínez de Osma, teólogo español.
Pedro de Osma y Pardo, político peruano.